Kosmodemjanski ist ein russischer Familienname.

Der Name geht auf die Heiligen Cosmas und Damian zurück.

Bekannte Namensträger sind:
 Alexander Anatoljewitsch Kosmodemjanski (1925–1945), sowjetischer Offizier
 Arkadi Alexandrowitsch Kosmodemjanski (1909–1988), russischer Physiker, Wissenschaftshistoriker und Hochschullehrer
 Soja Anatoljewna Kosmodemjanskaja (1923–1941), sowjetische Partisanin
 Ljubow Timofejewna Kosmodemjanskaja (1900–1978), sowjetische Lehrerin und Autorin